

Luoghi
 Waterfall, New South Wales, Australia
 Waterfall, Alaska, Stati Uniti
 Waterfall, Ontario, Canada
 Waterfall, Virginia, Stati Uniti
 Waterfall, County Cork, Irlanda
 Waterfalls, Harare, Zimbabwe
 Waterfall Village (Vanuu), Isola di Pentecoste, Vanuatu

Musica
 Waterfall, album degli If del 1972
 Waterfall – singolo degli Stargate
 Waterfall, singolo degli Stone Roses del 1991
 Waterfall, singolo di Wendy & Lisa del 1987

Pagine correlate 
Waterfalls